De los amores negados, novela de la colombiana Ángela Becerra, publicada por Villegas Editores en 2003 y por el Grupo Planeta en el 2004.

Reseña 
«De los amores negados» fue la primera novela de la escritora Ángela Becerra, creadora del Idealismo Mágico.

La historia transcurre en la ciudad imaginaria de Garmendia del Viento, donde el tiempo parece acompañar los desasosiegos de Fiamma y Martín. 

Calificada como novela magistral y hermosa lección literaria de erotismo, De los amores negados nos sumerge en la sensibilidad más refinada, el humor más sutil y lo que se ha definido como el Idealismo Mágico.  La historia de amor entre Fiamma dei Fiori y Martín Amador es como las olas del mar. Azota, golpea, acaricia, lame , viene y se va, en un vaivén de sentimientos encontrados que sumergen al lector en la vorágine de las contradicciones sentimentales. El amor y el desamor, el continuismo y la pasión, la espiritualidad y la rebeldía forman parte de la vida de Fiamma dei Fiori, una mujer entera y verdadera en el momento más pleno… y más vacío de su vida. 

Es un texto rebosante de vibraciones, de vida, de búsquedas, de idealismos, de sueños posibles e imposibles, de alegrías y soledades, hasta conseguir lo que todos deseamos: encontrarnos a nosotros mismos.

Esta obra recibió una calurosa acogida de la crítica y de los lectores de España y Latinoamérica, y obtuvo el Latin Literary Award de Chicago a Mejor Novela de Sentimientos.

Referencias

Enlaces externos 
 Página oficial de Ángela Becerra
 Ángela Becerra en Escritoras.com
 Ángela Becerra en Grupo -Clarín Revista de Cultura
 Ángela Becerra en La Vanguardia 
 
 Ángela Becerra en Lecturalia
 Entrevista a Ángela Becerra por Santiago Cruz Hoyos
 Premio Casa de América - Ed. Planeta, 2009
 Ángela Becerra en Facebook
 
 Ángela Becerra en La Vanguardia
 Ángela Becerra en LaSemana.es